Cleone – politico e militare ateniese, protagonista della guerra del Peloponneso
 Cleone – census-designated place statunitense situato in California
 Cleone – antica città del Peloponneso